

Patronyme 

 Alexis Lemaire (1980-), chercheur en intelligence artificielle et calculateur prodige français ;
 André Jean Lemaire (1798-1863), personnalité politique française ;
 Antoine Lemaire d'Arion (1759-1833), personnalité politique française ;
 Arnaud Lemaire (1975-), mannequin, réalisateur et présentateur de télévision français ;
 Axelle Lemaire (1974-), personnalité politique franco-canadienne ;
 Bernard Lemaire (1936-), homme d'affaires canadien ;
 Bernard Lemaire (1946-2009), haut fonctionnaire français et ancien préfet ;
 Bruno Lemaire (1945-), économiste et personnalité politique française ;
 Charles Lemaire (1863-1926), militaire et explorateur belge ;
 Charles Lemaire, résistant belge ;
 Charles Lemaire (1800-1871), botaniste et écrivain français ;
 Christophe Lemaire (1979-), jockey français ;
 Christophe Lemaire (1960-), journaliste belge ;
 Christophe Lemaire (1966-), styliste français ;
 David Lemaire (1980-), historien de l'art suisse ;
 Eugène Lemaire (1874-1948), photographe belge ;
 Fabien Lemaire (1980-), photographe français ;
 Fabien Lemaire (1983-), joueur français de volley-ball ;
 Ferdinand Lemaire (1832-1879), librettiste et poète français ;
 Georges Lemaire (1905-1933), coureur cycliste belge ;
 Georges Lemaire (1853-1914), sculpteur et médailleur français ;
 Georgette Lemaire (1943-), chanteuse française, membre du Conseil économique, social et environnemental ;
 Gérard Lemaire (1947-), acteur et animateur de radio français ;
 Gérard-Georges Lemaire (1948-), écrivain, traducteur, historien de l'art et directeur de collection français ;
 Ghislain Lemaire (1972-), judoka français ;
 Gilles Lemaire (1951-), personnalité politique française ;
 Gustave William Lemaire (1848-après 1925), photographe français ;
 Guy Lemaire (1954-), producteur, présentateur de télévision et animateur de radio belge ;
 Guy Lemaire (1938-), personnalité politique française ;
 Hector Lemaire (1846-1933), sculpteur français ;
 Henri Lemaire (1879-1949), peintre et caricaturiste belge ;
 Henri Lemaire (1798-1880), sculpteur et personnalité politique française ;
 Hubert Lemaire (1750-1825), personnalité politique française ;
 Jean Mathurin Lemaire (1771-1850), personnalité politique et commerçant français ;
 Jeannine Lemaire (), coureuse cycliste française ;
 Jean-Pierre Lemaire (1948-), poète français ;
 Jo Lemaire (1956-) chanteuse belge ;
 Joseph Lemaire, dit Jos Lemaire (1891-1972), peintre belge ;
 Joseph Lemaire (1820-1883), chanteur, compositeur, chansonnier et de dramaturge français ;
 Joseph Lemaire (1782-1834), chirurgien-dentiste français ;
 Jules Lemaire (1814-1873), médecin et pharmacien français ;
 Louis Lemaire (1824-1910) peintre et graveur français ;
 Louis-Augustin-François Cauchois-Lemaire (1789-1861), écrivain français ;
 Madeleine Lemaire (1845-1928), peintre français ;
 Marie Lemaire épouse Lefebvre (1864-1934), criminelle française ;
 Maurice Lemaire (1895-1979), ingénieur et personnalité politique française ;
 Michel Lemaire (1943-), personnalité politique belge bruxelloise ;
 Monique Lemaire (1943-), mannequin française, Miss France en 1962 ; 
 Nicolas Lemaire (1739-1794), prêtre et missionnaire français ;
 Nicolas-Eloi Lemaire (1767-1832), personnalité politique et philologue français ;
 Paulin Lemaire (1882-), gymnaste artistique français ;
 Philema Lemaire (1856-1932), administrateur colonial français ;
 Pierre Lemaire (1920-2007), peintre français ;
 Reno Lemaire (1979-), mangaka français ;
 Théodore-Eugène Lemaire (1785-1865), personnalité politique française ;
 Victor-Gabriel Lemaire (1839-1907), administrateur colonial français, spécialiste du monde chinois ;
 Xavier Lemaire (1965-), acteur et metteur en scène français.

Toponyme 

 Chenal Lemaire, chenal entre la péninsule Antarctique et l’île Booth ;
 Tunnel Maurice-Lemaire, tunnel français du massif des Vosges.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien